J. E. B. Stuart (1833 – 1864) – dowódca kawalerii Skonfederowanych Stanów Ameryki podczas wojny secesyjnej
 Jeb Stuart (scenarzysta) – amerykański scenarzysta